Иван Мартос: Мартос, Иван Петрович (1754—1835) — российский скульптор-монументалист.
 Мартос, Иван Романович (1760—1831) — писатель, масон; секретарь гетмана К. Г. Разумовского.